Uljanow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Iljitsch Uljanow (1866–1887), Lenins älterer Bruder

 Ilja Nikolajewitsch Uljanow (1831–1886), Lenins Vater
 Michail Alexandrowitsch Uljanow (1927–2007), russischer Schauspieler
 Nikolai Iwanowitsch Uljanow (1904(jul.)/1905(greg.)-1985), russisch-sowjetisch-US-amerikanischer Historiker und Schriftsteller, GULag-Häftling
 Oleksandr Uljanow (1962–2010), bürgerlicher Name Oles Uljanenko, ukrainischer Schriftsteller
 Pjotr Lawrentjewitsch Uljanow (1928–2006), sowjetischer bzw. russischer Mathematiker
 Wladimir Iljitsch Uljanow (1870–1924), bürgerlicher Name Lenins

Siehe auch:
 Uljanowa
 Uljanowo
 Uljanowsk